Rafinha je zdrobnělina od křestního jména Rafael:

 Rafael Alcântara do Nascimento (* 1993) – španělsko-brazilský fotbalista
 Rafael dos Santos de Oliveira (* 1987) – brazilský fotbalista
 Rafael Scapini de Almeida (* 1982) – brazilský fotbalista
 Márcio Rafael Ferreira de Souza (* 1985) – brazilský fotbalista